Bădiţă ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Bădiţă (* 1937), rumänischer Wasserballer
 Cezar Bădiţă (* 1979), rumänischer Schwimmer
 Horaţiu Bădiţă (* 1976), rumänischer Schwimmer